Фили́пп Ада́мс (, родился  в е, Бельгия) — бельгийский автогонщик, участвовавший в двух Гран-при за команду «Лотус», а также в различных гонках кузовных автомобилей. Чемпион Британской Формулы-2 1993 года.

Биография

Ранние годы 
Начал гоняться на картах в 1981 году, в 1984 впервые участвовал в гонках автомобилей. В 1988 принял участие в европейском чемпионате Opel Lotus, а также в британском чемпионате Vauxhall Lotus, где занял по итогам чемпионата 8 место с тремя третьими местами. В 1989 перешёл в Британскую Формулу-3, где с одной победой и двумя вторыми местами стал в чемпионате шестым. На следующий год, однако, результаты ухудшились — всего два вторых места. В 1991 отправился в Японию, где не смог добиться успеха, и в 1992 вернулся обратно в Великобританию в Ф-3. Здесь он дважды победил и стал вторым в чемпионате. Борьбы с лидером, Жилем де Ферраном не получилось — Адамс заработал почти вдвое меньше очков.

В 1993 году он перешёл в Британскую Формулу-2, где наконец добился результата — пять побед на этапах и чемпионский титул, правда, полученный после апелляции. В 1994 Адамс участвовал в бельгийском чемпионате Procar, где смог бороться за титул, а также в двух гонках DTM без особого успеха. Имеющиеся достижения и некоторая спонсорская поддержка позволили ему обеспечить себе место в двух гонках Формулы-1 в Бельгии и Португалии.

Формула-1 
Имевщийся у Адамса опыт соревнований на трассе в Спа не мог ему сильно помочь, поскольку получен он был на автомобилях совершенно иного типа, кроме того, оба тренировочных дня оказались испорчены дождём. Гонщика несколько раз разворачивало на мокрой трассе, а дважды он и вовсе разбивал автомобиль. Сама по себе машина также не отличалась ни скоростью, ни управляемостью. Несмотря на эти сложности, ему удалось квалифицироваться на последнем, 26 месте.

Вечером в субботу он принял участие в гонке поддержки, являвшейся этапом чемпионата Procar, и уверенно победил, опередив под дождём всех соперников на полминуты. Во время гонки дождя не было, так что он спокойно ехал в конце пелотона вплоть до 15 круга, после чего вылетел, пытаясь пропустить на круг Баррикелло. На следующий этап ему пришлось вернуть место в команде Занарди, так как эта гонка была для итальянца домашней. В Португалии же он снова квалифицировался на последнем ряду, в двух секундах от партнёра по команде Херберта. В гонке он не поднимался с последнего места и так и финишировал 16-м, с отставанием в четыре круга. На этом его выступления в Формуле-1 закончились.

В дальнейшем выступал в гонках кузовных автомобилей вплоть до 2000 года.

Результаты в Формуле-1 

|-
! 
! Team Lotus
! Lotus 109
! Mugen-Honda  MF-351HC 3,5 V10
! 

|}

Литература

Ссылки 
 
 Филипп Адамс  на сайте F1 Rejects
 
 

Автогонщики Бельгии
Пилоты Формулы-1 из Бельгии
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков